

Botanica 
 Fiordaliso – pianta della famiglia delle Asteraceae
 Fiordaliso delle Eolie – pianta della famiglia delle Asteraceae, endemismo delle isole Eolie

Musica 
 Fiordaliso – nome d'arte della cantante Marina Fiordaliso
 Fiordaliso – album dell'omonima cantante del 1983
 Fiordaliso – album dell'omonima cantante del 1985, distribuito nel Messico
 Fiordaliso – album dell'omonima cantante del 1987
 Fiordaliso – album dell'omonima cantante del 1987, distribuito negli Stati Uniti d'America
 Marisa Fiordaliso – nome d'arte della cantante Maria Luisa Bottazzi

Altro 
 Fiordaliso – termine utilizzato per indicare il giglio araldico
 Fiordaliso – società cooperativa italiana
 Blu fiordaliso – colore
 Fiordaliso – nome proprio di persona

Altri progetti